Porto Rico  hace referencia a varios artículos:

Municipios en Brasil
Porto Rico (Paraná) 
Porto Rico do Maranhão